Le xian autonome tibétain de Tianzhu (天祝) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Le xian de Tianzhu (天柱) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine ;
 Tianzhu est un astérisme de l'astronomie chinoise.
 Tianzhu (Chinois) est la prononciation des caractères chinois 天竺, l'ancien nom de l'Inde.

Homonymie de toponyme